Celendín (provincie), een provincie van Peru
Celendín (district), een district van Peru